Vincent Rumpff ist der Name folgender Personen:

* Vincent Rumpff (Politiker, 1637) (1637–1682), deutscher Politiker, Senator in Hamburg
 Vincent Rumpff (Politiker, 1701) (1701–1781), deutscher Politiker, Bürgermeister von Hamburg
 Vincent Rumpff (Diplomat) (1789–1867), deutscher Diplomat